R68 peut faire référence à :
 la phrase de risque : « Possibilité d'effets irréversibles», sur les étiquettes des produits chimiques ;
 HMS Ocean (R68), un porte-avions de la Royal Navy ;
 Autres symptômes et signes généraux, d’après la Classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres